Boushaki kan syfta på:

Sidi Boushaki (1394–1453), algerisk teolog
Dikt av Sidi Boushaki, dikt av arabisk grammatik
Mustapha Ishak Boushaki (1967–), algerisk astrofysiker